Флаг муниципального образования городское поселение Краско́во Люберецкого муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 августа 2008 года и 5 сентября 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4249.

Флаг языком геральдических символов говорит о названии посёлка, гармонично отражает его историю, а также основной профиль деятельности местного населения.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба в белом, жёлтом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле серебряный мурованный чёрным пояс, сопровождаемый вверху тремя серебряными, украшенными посередине золотом, цветка картофеля; а внизу серебряной раскрытой книгой».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения Красково.

Красный цвет полотнища говорит о названии посёлка — Красково.

Мурованная белая полоса отражает основные предприятия посёлка: кирпичный завод по выпуску силикатного кирпича, а также Всероссийский НИИ стройматериалов.

Цветы картофеля символизируют ещё одну отрасль промышленности и науки, расположенную на территории посёлка — Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха.

Раскрытая книга символизирует то, что в Красково жили и творили многие известные художники, поэты, писатели, когда посёлок был любимым дачным местом отдыха московской творческой интеллигенции.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта и уважения.

Чёрный цвет — символ плодородия, скромности, мудрости, вечности бытия.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением книги
Картофель в геральдике